

Teste di serie 

  Kateřina Siniaková (ultimo turno)
  Francesca Schiavone (Qualificata)
  Carina Witthöft (secondo turno)
  Tímea Babos (primo turno)

<li> Anna-Lena Friedsam (ultimo turno)
<li> An-Sophie Mestach (primo turno)
<li> Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
<li> Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Qualificate 

  Indy de Vroome
  Francesca Schiavone

<li> Klaartje Liebens
<li> Kateryna Bondarenko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Diamond Games 2015
WTA Tour 2015